Asteria (Delos) – grecka wyspa na Morzu Egejskim
 Asteria – imię żeńskie
 Asteria – planetoida o numerze katalogowym 658
 Asteria – w mitologii greckiej córka Teukrosa
 Asteria – w mitologii greckiej jedna z Alkyonid
 Asteria – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Asteria – w mitologii greckiej jedna z tytanid, siostra Leto
 „Asteria” – włoski okręt podwodny z okresu II wojny światowej

Zobacz też 

 Asterion (Asterios, Asterius) – strona ujednoznaczniająca
 Asteriusz – imię męskie